Philippsdorf steht für:

 Philippsdorf, Ort im Kreis Rastenburg, Ostpreußen, seit 1945: Filipówka (Kętrzyn) in der Gmina Kętrzyn, Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
Filipov, Ortsteil von Česká Kamenice, Okres Děčín, Tschechien
Filipov, Ortsteil von Jiříkov, Okres Děčín, Tschechien; siehe Filipov (Jiříkov)
Filipov, Ortsteil von Kameničky, Okres Chrudim, Tschechien
Filipov, Ortsteil von Čáslav, Okres Kutná Hora, Tschechien
Filipov, Ortslage von Staré Město pod Landštejnem, Okres Jindřichův Hradec, Tschechien
Filipovice, Ortsteil von Bělá pod Pradědem, Okres Jeseník, Tschechien
Filipovice, Ortslage von Borotice, Okres Znojmo, Tschechien; siehe Filipovice (Borotice)
Filipovice, Ortsteil von Hradec nad Moravicí, Okres Opava
Filipovské Chaloupky, Ortslage von Dobronín, Okres Jihlava, Tschechien